Telestes (escultor), escultor grec
 Telestes (ballarí), ballarí grec
 Telestes de Selinunt, poeta grec
 Telestes, fill de Príam.

Biologia:
 Telestes (ciprínid)